ISI je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:

 Inter-Service Intelligence, pakistansko obveščevalno službo
 Institute for Scientific Information

Glej tudi 
 Tričrkovne kratice od IAA do LŽŽ